XIX сезон Второй лиги первенства России по футболу состоялся в 2010 году в период с 10 апреля по 5 ноября.

Команды 
В сезоне 2010 года во втором дивизионе были заявлены 75 команд. В межсезонье некоторые из них сменили свои названия:

 «Зодиак-Оскол» (Старый Оскол) на «Металлург-Оскол»
 «Металлург» (Красноярск) на «Металлург-Енисей»
 «Сокол-Саратов» (Саратов) на «Сокол»
 «Ставрополье-2009» (Ставрополь) на «Динамо»

Также «Сатурн-2» переехал из Жуковского в Егорьевск.

«Запад» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Дмитрий Вязьмикин «Торпедо» (Владимир)
 Лучший вратарь — Андрей Романов «Спартак» (Кострома)
 Лучший защитник — Иван Каратыгин «Торпедо» (Владимир)
 Лучший полузащитник — Андрей Смирнов «Торпедо» (Владимир)
 Лучший нападающий — Артур Саркисов «Локомотив-2» (Москва)
 Лучший тренер — Евгений Дурнев «Торпедо» (Владимир)

«Центр» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Андрей Мязин «Витязь» (Подольск)
 Лучший вратарь — Дмитрий Красильников «Губкин»
 Лучший защитник — Роман Студнев «Локомотив» (Лиски)
 Лучший полузащитник — Беслан Аджинджал «Торпедо» (Москва)
 Лучший нападающий — Андрей Мязин «Витязь» (Подольск)
 Лучший тренер — Александр Саитов «Губкин»

«Юг» 
 Итоговая таблица

 * Команда «Батайск-2007» (Батайск) была исключена из лиги после 1-го круга. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Павел Сафронов «Машук-КМВ» (Пятигорск)
 Лучший вратарь — Александр Агапов «Черноморец» (Новороссийск)
 Лучший защитник — Андрей Отюцкий «Черноморец» (Новороссийск)
 Лучший полузащитник — Валентин Окорочков «Черноморец» (Новороссийск)
 Лучший нападающий — Павел Сафронов «Машук-КМВ» (Пятигорск)
 Лучший тренер — Хазрет Дышеков «Черноморец» (Новороссийск)

«Урал—Поволжье» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Марат Шогенов «Газовик» (Оренбург)
 Лучший вратарь — Александр Саутин «СОЮЗ-Газпром» (Ижевск)
 Лучший защитник — Дмитрий Андреев «Тюмень»
 Лучший полузащитник — Марат Шогенов «Газовик» (Оренбург)
 Лучший нападающий — Михаил Тюфяков «Нефтехимик» (Нижнекамск)
 Лучший тренер — Константин Галкин «Газовик» (Оренбург)

«Восток» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Валентин Егунов «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк)
 Лучший вратарь — Андрей Синицын «Чита»
 Лучший защитник — Сергей Пятикопов «Металлург-Енисей» (Красноярск)
 Лучший полузащитник — Евгений Федотов «Смена» (Комсомольск-на-Амуре)
 Лучший нападающий — Валентин Егунов «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк)
 Лучший тренер — Александр Михайлович Алфёров «Металлург-Енисей» (Красноярск)

Кубок ПФЛ 

 Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПФЛ 
 Россия. Сезон-2010

2010